Korsvägen kan syfta på:

 Korsvägen – , se Jesu lidandes väg 
 Korsvägen, Göteborg –  kollektivtrafikknutpunkt i södra delen av staden
 Korsvägen, Oskarshamns kommun – en liten by i Oskarshamns kommun